Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1950 je druga sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

1950 v športu
1950